Peter Knight (1917-1985) est un arrangeur, chef d'orchestre et compositeur britannique.
 Peter L. Knight est un physicien britannique.